Hermó d'Atenes, militar atenenc
 Hermó o Hermonax, escriptor i gramàtic grec
 Hermó de Trezen, escultor grec
 Hermó (artista), artista grec